Jansen (Nebraska) — localidade dos Estados Unidos
 Jansen (Farroupilha) — distrito do município de Farroupilha, Rio Grande do Sul
 Jansen (sobrenome), sobrenome comum holandês

Outros
 Jansenismo, doutrina religiosa

Desambiguações de antropônimos